Vittoriano – Roma (così chiamato in quanto "Monumento a Vittorio Emanuele II", reinterpretato come "Monumento alla Vittoria" dopo la prima guerra mondiale)
 Monumento alla Vittoria – Bangkok
 Monumento alla Vittoria – Bolzano
 Monumento alla Vittoria – Togliatti